Bednarski ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Bednarski (1944–2004), US-amerikanischer Gewichtheber
 Jan Bednarski (1860–1926), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Krzysztof M. Bednarski (* 1953), polnischer Künstler
 Jacek Bednarski (1939–2008), polnischer Schachspieler
 Joseph Bednarski (alias Ivan Putski; * 1941), polnischer Wrestler 
 Piotr Bednarski (* 1938), polnischer Schriftsteller